

Geografia

Hortonville – comunità non incorporata del Nuovo Messico 
Hortonville – census-designated place dello stato di New York
Hortonville – villaggio del Wisconsin